Лавор Олексій Федорович — учитель загальноосвітньої вечірньої (заочної) школи Сарненської районної ради, заслужений працівник освіти України

 Лавор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Лавор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн

Примітки